Mojoagung är en ort i Indonesien.   Den ligger i provinsen Jawa Timur, i den västra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Mojoagung ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mojoagung är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Gunung Semar,  meter över havet,  km sydost om Mojoagung. Runt Mojoagung är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jombang,  km väster om Mojoagung. Omgivningarna runt Mojoagung är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Jawa Timur